Lenschow steht für:
 Lenschow (Obere Warnow), Ortsteil von Obere Warnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 ein ehemaliger Ortsteil von Lüdersdorf

Personen:
 Wilhelm Lenschow (1878–1937), deutscher Architekt